La Colección Definitiva de Novelas Gráficas de Marvel es una publicación en formato de libros de tapa dura con periodicidad semanal, basada en la publicación inglesa The Official Marvel Graphic Novel Collection de Hachette Partworks, y publicada en España por Editorial Salvat en asociación con Panini Comics para distribuir exclusivamente en algunos países de Latinoamérica. La serie en principio era colección de sesenta tomos recopilatorios que reúnen arcos argumentales completos e "importantes" publicados previamente por Marvel Comics ya sea dentro de una serie regular o miniseries, protagonizada por algún personaje, un grupo famoso de la editorial o una historia clave englobando a varios personajes. En noviembre de 2016 se anunció a través de la página de Facebook oficial que la colección se expandiría a 120 números. En abril de 2019 se anunció la segunda expansión, alcanzando un número de 150 tomos.

En agosto de 2017 Editorial Salvat en conjunto con Panini Comics comenzó la publicación de una colección dedicada a Spider-Man para ser distribuida primero en España y posteriormente hacia Argentina. Para enero de 2022 nuevamente se lanza una nueva colección titulada Colección Marvel Ultimate. A comienzos de 2023 se prepara una nueva Colección Marvel Grandes Batallas, una obra única que reúne las grandes batallas que cambiaron la historia de Marvel.

Contenido de los libros 
Además de las historietas correspondientes, cada libro cuenta con una introducción a cargo de Marco M. Lupoi (Director de Panini Publishing Europa), un texto informando los acontecimientos previos al relato que incluye el libro, información sobre los personajes, escritores y artistas, además de algunos bocetos del dibujante. Se requiere la totalidad de los libros para poder armar, juntando los lomos, una imagen panorámica del artista Gabriele Dell'Otto.

El primer número incluye un desplegable extra que contiene información general sobre la colección y una pequeña descripción de algunos de los personajes que aparecen a lo largo de la colección. El desplegable también se convierte en un póster que presenta a héroes del universo Marvel, basado en el dibujo de Leinil Francis Yu para la tapa de I am an Avenger 1 de Marvel Comics.

Listado de libros 
Este es el listado de libros que conforman la colección con la fecha de salida en Argentina. Si bien la colección se basa en la de la editorial inglesa, algunos de los libros fueron cambiados. El número de cada libro no corresponde con el orden de salida a la venta (por ejemplo, el primer tomo a la venta es el 21) sino que corresponde al orden de publicación cronológico original de las historias en EE.UU. por parte de Marvel Comics.

Ya que la fecha de venta varía según la región, se toma como fecha de primera edición la puesta en venta en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde salen a la venta los libros por primera vez.

Impresión y distribución 
La edición en español para Latinoamérica fue adaptada localmente por la editorial argentina OVNI Press, dirigida por Matías Timarchi, con traducción a cargo de Martín Cassanova y corrección de textos por parte de Leonardo Scarano. La impresión se realiza en España.

La distribución en Argentina está a cargo la distribución Distribuidora Rubbo (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) y Distribuidora Bertrán (resto del país). Debido a la quiebra de Distribuidora Bertrán la distribución de los tomos sufrió diversos retrasos, quedando regularizado a partir del séptimo tomo cuando la distribuidora Brihet e Hijos tomo su lugar a partir de comienzos de 2015. Oficialmente, la venta de los tomos se realiza exclusivamente en quioscos de periódicos. A partir de julio de 2017 el periódico La Nación comenzó a redistribuir la colección a partir del primer número, en paralelo con la edición original ya avanzada.

En Perú la distribución a cargo de Distribuidora Bolivariana S.A., comenzó el 28 de septiembre de 2015 con regularidad quincenal. Más tarde la distribución pasó a ser función de la empresa Pruni. A partir de marzo del 2021 el periódico el Comercio comenzó a redistribuir la colección a partir del primer número hasta la entrega número 60, terminando su distribución en julio del 2022

En Chile la distribución, a cargo de Colecciones el Mercurio para todo el territorio nacional, comenzó el 22 de mayo de 2018 y terminando el 30 de julio de 2019 con el tomo 60. teniendo los cuatro primeros números tienen una periodicidad quincenal y a partir del quinto semanal.

En Colombia la distribución está a cargo de Colecciones El Tiempo quienes iniciaron en 2019 a distribuir los primeros 40 números durante 2019, aunque se desconoce si tienen planes de continuar la colección más allá de los 60 primeros tomos

Errores de Edición 
El último capítulo del tomo Los Cuatro Fantásticos: El Fin (correspondiente a Fantastic Four: The End 1-6) tiene las páginas mezcladas, lo que dificulta su lectura. Este error fue solucionado en una segunda edición.

La imagen de tapa del tomo Nuevos X-Men: Imperial repite la del tomo Nuevos X-Men: E de Extinción. Según la edición inglesa ese tomo debía tener la ilustración basada en la tapa de New X-Men 126.

En el tomo El Nacimiento de Ultrón falta una página hacia el final de la historia. Dicha página fue reemplazada por error por una del tomo El increíble Hulk: Un Monstruo desatado.

En la segunda edición del tomo Eternos la imagen del lomo del tomo 45 salió impresa con el número e imagen del lomo del tomo 49, El Increíble Hulk: Planeta Hulk Vol. 1.

En la tapa del tomo Los Cuatro Fantásticos: Viajeros dice erróneamente Los Cuatro Fantásitcos: Viajeros.

Los Héroes más Poderosos de Marvel 
Una segunda serie de Salvat llamada Los Héroes más Poderosos de Marvel comenzó a fines de febrero de 2016 en Argentina. La colección constará como mínimo de sesenta tomos enfocados cada uno en un héroe o grupo de los publicados por Marvel Comics. Los lomos de los libros forman un dibujo panorámico del artista Adi Granov. El formato de cada libro presenta una historia principal junto a la primera aparición histórica del personaje, en algunos casos sumada a una de las primeras apariciones (como en el caso de la primera aparición de Ojo de Halcón actuando en solitario, sumado a su primera aparición con Los Vengadores). El tomo se completa con artículos tales como una breve historia del personaje o grupo del que trata el tomo y sugerencias de lectura.

La serie está basada en la publicación inglesa Marvel's Mightiest Heroes de Hachette Partworks, y publicada en España por Editorial Salvat en asociación con Panini Comics para distribuir exclusivamente en Argentina y Perú.

El primer número incluye un desplegable extra que contiene información general sobre la colección y una pequeña descripción de algunos de los personajes que aparecen a lo largo de la colección. El desplegable también se convierte en un póster que presenta a héroes del universo Marvel, basado en el dibujo de Arthur Adams para la tapa de Avengers Classic 1 de Marvel Comics.

Listado de libros 
Este es el listado de libros que conforman la colección con la fecha oficial de salida en Argentina. Si bien la colección se basa en la de la editorial inglesa, algunos de los libros fueron cambiados por diversos motivos. Ya que la fecha de venta varía según la región, se indica en el listado el comienzo de venta oficial en la Ciudad de Buenos Aires.

Los Villanos más Malvados de Marvel 

En septiembre de 2017 comenzó a publicarse una serie de ocho ejemplares dedicados a historias enfocadas en villanos. Cada libro presenta una historia moderna con el villano como protagonista e historias clásicas donde se ven sus primeras apariciones. La publicación es aperiódica y cada tomo se corresponde con alguno de los tomos de la colección Marvel’s Mightiest Heroes Graphic Novel Collection publicados en el Reino Unido, con el mismo contenido pero con diferente arte en tapa.

Listado de libros 
Este es el listado de libros que conforman la colección con la fecha oficial de salida en Argentina. Ya que la fecha de venta varía según la región, se indica en el listado el comienzo de venta oficial en la Ciudad de Buenos Aires.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial La Colección Definitiva de Novelas Gráficas de Marvel
 Sitio oficial Los Héroes más Poderosos de Marvel
 Grupo Oficial de Facebook

Historieta de Estados Unidos
Héroes de Marvel Comics